PV steht für:
 Page View, Anzahl Abrufe einer Website, siehe Seitenabruf
 Parookaville, ein Festival im Bereich der elektronischen Musik in Weeze
 Partido Verde (Brasilien), brasilianische politische Partei, gegründet im Januar 1986 
 Peak to Valley, eine technische Messgröße
 Pennälerverbindung oder Pennalverbindung, siehe Schülerverbindung
 Personenverkehr
 Pflegeversicherung
 Photovoltaik, eine Technologie zur direkten Umwandlung von Sonnenenergie in elektrische Energie
 Pocket Viewer, eine PDA-Serie des japanischen Herstellers Casio
 Polycythaemia vera, eine Blutkrankheit
 Chemin de fer Pont–Vallorbe, eine ehemalige Bahngesellschaft in der Westschweiz
 pour visiter, frz. zum Besuch, besonders, wenn der zu Besuchende nicht angetroffen wurde, Vermerk auf Visitenkarten
 Present Value, eine finanzmathematische Methode zur Bewertung zukünftiger Zahlungen, siehe Barwert
 Pressevorführung eines Films
 Musikvideo, abgeleitet vom englischen promotion video (; grammatisch korrekt promotional video), starker Gebrauch in Japan.
 Primarvereinigung, religiöse Erziehung der Kinder bei der Kirche Jesu Christi der Heiligen der Letzten Tage
 PrivatAir (IATA-Code), Schweizer Fluggesellschaft

PV als Unterscheidungszeichen auf Kfz-Kennzeichen:
 Britische Jungferninseln
 Großbritannien: Carlisle
 Italien: Provinz Pavia
 Kroatien: historische Fahrzeuge (povijesno vozilo)
 Montenegro: Pljevlja
 Norwegen: Kristiansand in der Provinz Vest-Agder
 Slowakei: Okres Prešov (noch nicht vergeben)
 Tschechien: Okres Prostějov, deutsch: Proßnitz (auslaufend)

pV steht für:
 provisorischer Verschluss, siehe Bewertungsmaßstab zahnärztlicher Leistungen#Allgemeine Bestimmungen

pv. steht für:
 Pathovar, eine Klassifizierung pathogener Bakterien

 steht für:
 Formelzeichen für Volumenprozent

Siehe auch:

Abkürzung